Пеньяфлор () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Гвадалькивир.

Население

Примечания

Муниципалитеты Севильи